Бабушкіна лупа
 Бабушкіна кринка
 Бабушкіна вулиця
 Бабушкіна провулок

 Бабушкіна Олеся Олександрівна (1989) — білоруська гімнастка, олімпійська медалістка.
 Бабушкіна Христина Костянтинівна (1978) — російська актриса театру і кіно.